Ива́н Оле́гович Мина́ев (или Рже́вский; ), более известный как Xolidayboy, — украинский тиктокер и мультижанровый исполнитель, ведущий свою деятельность на русском языке.

Биография и карьера 
Иван Олегович Минаев родился, по данным различных СМИ, 16 июня 2000 года, по собственным утверждениям — 2 мая 2000 года, в украинском городе Севастополе. Мать — художник-ювелир. В обычной школе часто пропускал уроки, за что его оттуда выгнали, в то время как музыкальную закончил с отличем. В родном городе ходил на уроки гитары, вокала и фортепиано.

В 2020 году начал свою карьеру. До её начала в разном возрасте работал в ресторане, сфере ритейла, стройке, мойке и цирке. Говоря про национальность, называет себя украинцем, упоминая то, что его родственники по отцовской линии — украинцы, а по маминой — казахи. Также говоря о характере, темпераменте и отношении ко «многим вещам», отрицает свою принадлежность к русским. При этом, считает, что все люди равны. Своими вдохновителями в творчестве и образе называет Скриптонита, Макса Коржа, Канье Уэста, Майкла Джексона, Queen, The Beatles, AC/DC, Scorpions, Kiss, Френка Синатру и Рэя Чарльза.

12 февраля 2021 года выпустил свой первый музыкальный сингл под названием «Помоги», но первую известность ему принесла песня, выпущенная после дебютной, 23 апреля того же года, под названием «Мармеладный дом». Под данный трек в TikTok было записано более 67 тысяч видеороликов. Продолжая записывать и выпускать треки, по состоянию на ноябрь 2022 года имеет десять синглов, один из которых входит в мировые чарты Shazam и территориальные чарты других стриминговых сервисов, а также один долгоиграющий студийный альбом.

11 марта 2021 года принимал участие в ТНТ Music Live, где давал интервью ведущей шоу Владе Голдберг.

Дискография

Студийные альбомы

Синглы

Номинации и премии

Примечания